De 1999 King of the Ring was een professioneel worstel-pay-per-view (PPV) evenement dat georganiseerd werd door de World Wrestling Federation (WWF, nu WWE). Het was de 7e editie van King of the Ring en vond plaats op 27 juni 1999 in het Greensboro Coliseum Complex in Greensboro, North Carolina.

Matches

Toernooi 

Bron:

Zie ook 

 WWE
 King of the Ring

Externe links 

 Profiel op IMDb

Referenties 

King of the Ring
Professioneel worstelen in 1999